Rochambeau bezeichnet,

 Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau (1725–1807), einen Marschall von Frankreich
 Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de Rochambeau (1755–1813), sein Sohn, einen französischen General
 einen Ort in Französisch-Guayana
 (96178) Rochambeau, einen Asteroiden
 Rochambeau (Schiff, 1867), französisches Panzerschiff
 Rochambeau (Schiff, 1911), ein französisches Passagierschiff, 1911 bis 1934 im Dienst